Maurice is de Franse versie van de voornaam Maurits, en komt aldus ook in Vlaanderen vrij frequent voor.
Maurice (Disney), de naam van de vader van Belle uit de Walt Disney tekenfilm Belle en het Beest
 Maurice, de beroemde haan uit Saint-Pierre-d'Oléron en voorwerp van een rechtszaak rond lawaaihinder (2019)
Maurice (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Maurice (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Maurice (film), een film uit 1987, gebaseerd op het gelijknamige boek van E.M. Forster
 Maurice (Jan Martens) (Gennep, 1943), Nederlands schilder in de naïeve kunst